Robertson steht für:

 Robertson (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Robertson ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Robertson (Iowa), Ort im Hardin County
 Robertson (Missouri), Ort im St. Louis County, Missouri
 Robertson (Südafrika), Stadt in der Provinz Westkap, Südafrika
 Robertson (Texas), Ort im Crosby County
 Robertson (Wyoming), Ort im Uinta County
 Robertson Bay, Bucht an der Pennell-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Robertson Buttress, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Robertson County, mehrere Verwaltungseinheiten
 Robertson-Gletscher, Gletscher in Alaska, Vereinigte Staaten
 Robertson-Gletscher (Antarktika), Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Robertson-Inseln, Inselgruppe der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Robertson Landing, Landspitze der Ardery-Insel, Windmill-Inseln, Antarktis
 Robertson Island, diverse Inseln
 Robertson-Kanal, Meerenge im Archipel der Windmill-Inseln, Antarktis
 Robertson-Massiv, Mssiv im Viktorialand, Antarktika
 Robertson-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land
 Robertson Point, Landspitze Südgeorgiens, Südatlantik
 Robertson Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Robertson Wells (New Mexico), Ort im Charles County, New Mexico
 Kap Robertson, Kap von Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Mount Robertson, diverse Berge

Siehe auch:
 Clan Robertson
 Robertson-Cole
 Robertson-Schraube
 Robertsons Dry Lake
 William Robertson & Sons Ltd., britischer Hersteller von Automobilen